A 2007-es interkontinentális ralibajnokság 2007. március 9-étől november 11-éig tartott. A bajnok, a spanyol Enrique Garcia Ojeda lett.

Végeredmény

Versenyzők

Gyártók

További információk 

 A bajnokság hivatalos honlapja

Interkontinentális ralibajnokság
I